En , Mały Buczek est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Mały Buczek, dans le powiat de Kępno ;
 du village de Mały Buczek, dans le powiat de Złotów.